Web (« toile » en anglais) peut faire référence à :

 World Wide Web, système hypertexte public fonctionnant sur Internet
 Web 2.0, évolution du Web
 Web Squared, évolution du Web 2.0
 Web, navigateur web libre de GNOME (anciennement « Epiphany »)
 WEB, un système de programmation créé par Donald E. Knuth
 , un domaine de premier niveau

Fiction 
 The Web, super-héros apparu en 1942 dans un comic book publié par la maison d'édition américaine MLJ Comics ;
 The Web, titre original du film américain Le Traquenard, sorti en 1947 ;
 , série de télévision américaine diffusée en 1978 ;
 Madame Web, super-héroïne créée par les auteurs de bande dessinée américain Denny O'Neil et John Romita, Jr., apparue en 1980.

Hydronyme 
 La Web ou Weyib, une rivière d'Éthiopie.

Voir aussi 
 World Wide Web Consortium, organisme de normalisation
 Web sémantique, technologies visant à rendre le contenu des ressources du World Wide Web accessible
 Site web ou "site internet", ensemble de pages Web hyperliées entre elles
 Portail web, site web qui offre un point d'accès unique sur un éventail de ressources et de services
 Web TV, diffusion et la réception par Internet de signaux vidéo
 Application web, application fonctionnant sur un navigateur